Journal of Physical Chemistry A
 Journal of Physical Chemistry B
 Journal of Physical Chemistry C